Сто двадцать третий сезон в истории МЛБ начнётся 30 марта и завершится 4 ноября 2023 года. Окончание регулярного чемпионата запланировано на 1 октября. Старт плей-офф назначен на 3 октября. Впервые в истории расписание матчей составлено таким образом, что все команды проведут как минимум одну встречу с каждым другим клубом лиги.

Перед стартом сезона были внесены изменения в правила, нацеленные на сокращение средней продолжительности игр и повышение результативности. Был введён таймер времени на подачу, ограничены перестроения игроков в защите и увеличены размеры баз.

Матч всех звёзд лиги, 93-й в истории, состоится 11 июля на стадионе «Ти-Мобайл-парк» в Сиэтле.

Расписание и формат регулярного чемпионата 
Расписание матчей сезона, претерпевшее значительные изменения, было опубликовано лигой 24 августа 2022 года. Впервые в истории все команды сыграют друг против друга как минимум один раз. Необходимость внесения изменений в баланс была вызвана расширением плей-офф в предыдущем сезоне. Количество матчей с соперниками из своего дивизиона было сокращено с 76 до 52, с каждым оппонентом команды проведут по 13 игр, разбитых на четыре серии. Ещё 64 матча каждая команда проведёт с другими представителями своей лиги, количество встреч с клубами другой лиги выросло с 20 до 46. Основной упор при формировании расписания был сделан на «естественные» соперничества между командами из одного города или региона.

День открытия сезона запланирован на 30 марта. Если не будет переносов матчей из-за погоды, то все клубы лиги впервые с 1968 года вступят в борьбу в один день. Все тридцать клубов должны сыграть и в День независимости США 4 июля. Матч всех звёзд лиги должен будет состояться 11 июля в Сиэтле, город примет игру впервые с 2001 года. На 24 и 25 июня назначены вынесенные встречи между «Сент-Луис Кардиналс» и «Чикаго Кабс» в Лондоне.

Изменения в правилах 
В сентябре 2022 года комиссар Главной лиги бейсбола Роб Манфред анонсировал ряд изменений в правилах, вступающих в силу в новом сезоне. Был введён таймер, ограничивающий время на выполнение подачи: 30 секунд между выходами на поле разных отбивающих, 15 секунд при пустых базах, 20 секунд при занятой базе. Эксперимент, проведённый в младших лигах, показал, что ограничение времени на подачу позволило снизить среднюю продолжительность игры на 26 минут. Правила также ограничили количество попыток пик-оффа, что должно привести к росту количества украденных баз. Были введены ограничения на перестроения в защите, призванные повысить эффективность отбивания. Размер баз был увеличен с 15 до 18 дюймов. В феврале 2023 года также было объявлено о том, что продолжит действовать правило, по которому в экстра-иннингах команды начинают играть с раннером на второй базе.

Предсезонные матчи 
Весенние сборы команд традиционно пройдут в Аризоне и Флориде. Даты начала сборов каждый клуб устанавливал самостоятельно в установленных рамках, все команды приступят к работе с 15 по 17 февраля. На несколько дней раньше тренировки начнут игроки, заявленные для участия в играх Мировой бейсбольной классики.

Регулярный чемпионат

Положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги

МЛБ в сезоне 2023
Сезоны МЛБ
2023 год в спорте